Das Adidas International 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. Januar 2002 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Adidas International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale gewann der an Position 2 gesetzte Schweizer Roger Federer gegen den Argentinier Juan Ignacio Chela, der als Qualifikant ins Turnier gestartet war. Federer gab im Verlauf des Turniers nur einen Satz ab. Er gewann den ersten Titel der Saison und den zweiten Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Daniel Nestor und Sandon Stolle, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Stolle nahm teil und erreichte mit seinem Partner Joshua Eagle als Setzlistenzweiter das Finale. Dort unterlagen sie den Ersten der Setzliste Donald Johnson und Jared Palmer. Es war ihr achter gemeinsamer Erfolg. Es war Johnsons 23. und letzter und Palmers 24. Doppelerfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Sydney